Fascetta – in editoria, striscia di carta, applicata trasversalmente alla copertina del libro, utilizzata per la promozione del prodotto
 Fascetta – meccanica ed elettronica, sistema di fissaggio